Valp kan avse:

 En hunds eller järvs avkomma
 Valp – ett folkligt namn på ett fordon, se Personlastterrängbil 903